Grands établissements är en form av högre statliga undervisningsinstitutioner i Frankrike. De räknas som de mest prestigefulla lärosätena för högre vetenskap och forskning där, och är överställda vanliga universitet. Till Grands établissements hör:
 Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
 Collège de France 
 École Centrale des Arts et Manufactures 
 École Nationale des Chartes 
 École nationale de l'aviation civile  (ENAC) 
 École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) 
 École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques 
 École Pratique des Hautes Études (EPHE) 
 École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
 Groupe des Écoles des Télécommunications (GET) 
 Sciences Po (Fondation Nationale des Sciences Politiques och Institut d'études politiques de Paris) 
 Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 
 Institut de physique du globe de Paris (IPGP) 
 Institut polytechnique de Grenoble or (INP Grenoble)
 Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) 
 Observatoire de Paris 
 Palais de la Découverte 
 Université Paris-Dauphine

Se även
 Grandes écoles

Referenser

Externa länkar
 Research and higher education institutions in France

Vetenskap i Frankrike
Franska forskningsinstitut